Willings ist der Name folgender Orte:

 Willings (Gemeinde Eisgarn), Katastralgemeinde von Eisgarn, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Willings (Gemeinde Windigsteig), Ortschaft von Windigsteig, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich